Błażowski – nazwisko polskie
 Błażowski – herb baronowski

Osoby o nazwisku Błażowski:
 Edward Błażowski
 Julian Błażowski
 Leopold Błażowski 
 Marjan Błażowski
 Stanisław Kostka Piotr Błażowski – kanonik lwowski, proboszcz w Jazłowcu
 Wiktor Błażowski – burmistrz Drohobycza
 Włodzimierz Błażowski – doktor prawa, zastępca burmistrza w Przemyślu

Przypisy